Als Marmorbrücken werden bezeichnet:

 Marmorbrücke (Villmar) in Mittelhessen, Deutschland
 Marmorbrücke (Splügen) in Splügen im Kanton Graubünden, Schweiz